Le nom Grand Bay peut faire allusion à:

Grand Bay-Westfield, une ville du Nouveau-Brunswick, au Canada;
Grand Bay, officiellement Berekua, une ville de la Dominique;
Grand Bay, une localité de l'Alabama, aux États-Unis.

Voir aussi 
Grande-Baie

Homonymie de toponyme